Korányi, Koranyi:
 Désiré Koranyi, także Dezső Korányi, ur. Dezsõ Kronenberger (1914, Szeged - 1981), francuski piłkarz
 Frigyes Korányi (Friedrich von Korányi; 1828, Nagykálló - 1913, Budapest), węgierski lekarz
 Karol (Wilhelm) Koranyi (1897 - 1964), polski prawnik, historyk
 Lajos Korányi, także Lajos Kronenberger (1907, Szeged - 1981, Budapest), węgierski piłkarz, obrońca